

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 1 луне луское войско прибыло в Лан ожидать чэньцев и цайцев, в день цзя-у был проведён парад и принесены жертвы.
 В 1 луне войска Ци и Лу осадили Чэн, который сдался цисцам.
 Осенью луское войско вернулось из похода.
 Сановники Лянь Чэн и Гуань Чжи-фу были посланы циским гуном охранять границы в Куйцю, но не были сменены через год, и решили отомстить гуну.
 Зимой, в 12 луне (по датировке «Ши цзи») Сян-гун охотился в Пэйцю и увидел кабана, который встал на задние лапы и завыл. Его спутники сказали, что это дух Пэн-шэна.
 Гунсунь У-чжи с помощью Лянь Чэна и Гуань Чжи-фу убил князя Ци Сян-гуна (Чжу-эра) (согласно «Чуньцю», князь был убит в 11 луне, в день гуй-вэй; согласно гл.39 «Ши цзи» — 688 год, что явно ошибочно). На престол взошёл У-чжи.
 В Лу из Ци прибыл княжич Цзю, который с Гуань-чжуном спасся от мятежа У-чжи.
 Цзинь разгромило царства Хо, Вэй и Гэн.
 В «Цзо чжуань» приведены поучения сунского Минь-гуна, которые тот получил от своего дяди Юй-юэ.
 В Чжэн у южных ворот столицы увидели знамение: змея, жившая вне стен, победила змею, жившую внутри стен (это истолковали как намёк на возвращение гуна в 680 году).

См. также

Примечания